Луций Цейоний Комод (Lucius Ceionius Commodus) е име на:

 Луций Цейоний Комод (консул 78 г.)
 Луций Цейоний Комод (консул 106 г.)
 Луций Цейоний Комод (Луций Елий Цезар), осиновен от император Адриан и става цезар и наследник
 Луций Цеионий Комод Вер Арменски (Луций Вер), римски съимператор